Nowopawlowka (russisch ) ist der Name folgender Orte:
 in Kasachstan:
 Nowopawlowka (Nordkasachstan), Dorf im Gebiet Nordkasachstan
 Nowopawlowka (Westkasachstan), Dorf im Gebiet Westkasachstan
 in Kirgisistan:
 Nowopawlowka (Kirgisistan), Dorf im Gebiet Tschüi
 in Russland:
 Nowopawlowka (Transbaikalien), Siedlung städtischen Typs in der Region Transbaikalien
 Dörfer, ländliche Siedlungen und Weiler:
 Nowopawlowka (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Nowopawlowka (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Nowopawlowka (Lipezk, Tschaplyginski), in der Oblast Lipezk, Tschaplyginski rajon
 Nowopawlowka (Lipezk, Wolowski), in der Oblast Lipezk, Wolowski rajon
 Nowopawlowka (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Nowopawlowka (Omsk), in der Oblast Omsk
 Nowopawlowka (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Nowopawlowka (Pensa), in der Oblast Pensa
 Nowopawlowka (Rostow, Kascharski), in der Oblast Rostow, Kascharski rajon
 Nowopawlowka (Rostow, Oktjabrski), in der Oblast Rostow, Oktjabrski rajon
 Nowopawlowka (Rostow, Tazinski), in der Oblast Rostow, Tazinski rajon
 Nowopawlowka (Samara, Bolschegluschizki), in der Oblast Samara, Bolschegluschizki rajon
 Nowopawlowka (Samara, Krasnoarmeiski), in der Oblast Samara, Krasnoarmeiski rajon
 Nowopawlowka (Saratow, Nadeschdinskoje), in der Oblast Saratow, Pugatschowski rajon, Landgemeinde Nadeschdinskoje
 Nowopawlowka (Saratow, Rachmanowskoje), in der Oblast Saratow, Pugatschowski rajon, Landgemeinde Rachmanowskoje
 Nowopawlowka (Tambow), in der Oblast Tambow
 Nowopawlowka (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Nowopawlowka (Woronesch, Michailowskoje), in der Oblast Woronesch, Kantemirowski rajon, Landgemeinde Michailowskoje
 Nowopawlowka (Woronesch, Saizewskoje), in der Oblast Woronesch, Kantemirowski rajon, Landgemeinde Saizewskoje